Сингра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хилока. Занимает площадь 36,81 км². Население — 98 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля